Borislav 'Bora' Kostić (1887 - 1963), jugador d'escacs serbi.
 Borivoje 'Bora' Kostić (1930 - 2011), futbolista serbi.